Chucho ['tʃu.tʃo] ist der Name folgender Personen:

 Kosename des mexikanischen Künstlers Jesús Reyes Ferreira (1880–1977)
 Spitzname des ecuadorianischen Fußballspielers Cristian Benítez (1986–2013)
 Chucho Valdés (* 1941), kubanischer Pianist